Ardara – miejscowość w Irlandii.
 Ardara –  miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sardynia.